La Coppa del Belgio 2014-2015 si è svolta dal 14 settembre 2014 al 21 febbraio 2015: al torneo hanno partecipato ventitré squadre di club belghe e la vittoria finale è andata per la dodicesima volta, la seconda consecutiva, all'Asteríx Kieldrecht.

Regolamento
Le squadre hanno disputato primo turno, secondo turno, ottavi di finale, quarti di finali, semifinali, giocate con gare di andata e ritorno (viene disputato un golden set in caso di stesso quoziente set), e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Primo turno

Secondo turno

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2014
Pallavolo nel 2015
 2014-2015